Этреши́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Этреши — в департаменте Шер.
 Этреши — в департаменте Марна.
 Этреши — в департаменте Эсон.